Bichelsee steht für:
 Bichelsee, Ortschaft und frühere Ortsgemeinde im Kanton Thurgau in der Schweiz
 Munizipalgemeinde Bichelsee, frühere Gemeinde im Kanton Thurgau, siehe Bichelsee-Balterswil
 Bichelsee (Gewässer), See in Bichelsee und der Zürcher Gemeinde Turbenthal
 Bichelsee (Adelsgeschlecht), früheres Adelsgeschlecht im Thurgau

Siehe auch:
 Bichelsee-Balterswil, Gemeinde im Kanton Thurgau in der Schweiz
 Ruine Alt-Bichelsee, frühere Burg in Bichelsee